Schmidig ist der Familienname folgender Personen:

 Balz Schmidig (1894–1947), Schweizer Komponist und Schwyzerörgeler
 Franz Schmidig (1917–2008), Schweizer Akkordeon- und Schwyzerörgelispieler

Siehe auch:
 Schmiding